Бродовичи — дворянский род шляхетского происхождения из Речи Посполитой
 Бродовичи — деревня в Порховском районе Псковской области, Туготинская волость